Aquesta és una llista de townlands del comtat de Kilkenny ordenable per diversos paràmetres. Hi ha aproximadament 1.600 townlands al comtat de Kilkenny a la República d'Irlanda.

Referències 

Geografia de Leinster
Townlands Del Comtat De Kilkenny